Cristóbal Colón de Carvajal puede referirse a:

Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto, decimoséptimo duque de Veragua.
Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábel, decimoctavo duque de Veragua.

Duques de Veragua